Nearctodesmus är ett släkte av mångfotingar. Nearctodesmus ingår i familjen Nearctodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Nearctodesmus